Cullberg ist der Familienname von:

 Birgit Cullberg (1908–1999), schwedische Tänzerin und Ballettdirektorin
 Daniel Sundén-Cullberg (1907–1982), schwedischer Segler
 Erland Cullberg (1931–2012), schwedischer Künstler 
 Johan Cullberg (1934–2022), schwedischer Psychiater und Autor
 John Cullberg (1895–1983), schwedischer lutherischer Theologe und Bischof
 Staffan Cullberg (* 1937), schwedischer Kunsthistoriker